Schizaea är ett släkte av ormbunkar. Schizaea ingår i familjen Schizaeaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Schizaea